Ким Пхён Иль (; ) — северокорейский политический, государственный и партийный деятель, был послом КНДР в Чехии с 2015 по 2019 год. Младший единокровный брат бывшего Великого руководителя КНДР Ким Чен Ира и единственный оставшийся в живых сын бывшего Великого вождя и основателя КНДР Ким Ир Сена.

Биография

Ранняя жизнь 
Родился 10 августа 1954 года в Пхеньяне в семье главы КНДР Ким Ир Сена. У Пхён Иля был младший брат Ким Ён Иль, единокровный старший брат Чен Ир, ставший позднее руководителем КНДР, и старшая единокровная сестра Ким Гён Хи. Был назван в честь другого ребёнка (также известного под именем Александр Ирсенович Ким) с тем же именем, который родился в Вятском в 1944 году, но утонул в Пхеньяне в 1947 году. Ким Пхён Иль окончил Университет имени Ким Ир Сена по специальности «экономика», а затем поступил в Военный университет имени Ким Ир Сена, после чего был назначен командиром батальона.

В 1970-е годы был известен как большой любитель женского пола, что могло нанести моральный ущерб культу личности Ким Ир Сена. По сообщениям, Ким Ир Сен был взбешён таким поведением младшего сына, что привело к утрате его позиций в борьбе за власть.

Дипломатическая карьера 
В 1979 году начал дипломатическую карьеру. Сначала работал в посольстве в Югославии. В 1988 году он был переведен на пост посла в Венгрию, а позднее переведён в Болгарию в ответ на установление дипломатических отношений между Венгрией и Республикой Кореей в 1989 году. За этим последовала работа в Финляндии.

В 1998 году, после того как КНДР закрыла свое посольство в Финляндии, чтобы сэкономить деньги и предотвратить начавшееся дезертирство сотрудников, был направлен в Польшу, где девять месяцев после назначения официально не представлял свои верительные грамоты. Тем не менее, он считался послом в Польше, а его дети Ким Ын Сон и Ким Ин Кан посещали местный университет. Редко появлялся в дипломатическом сообществе Варшавы, только изредка посещая алжирское, российское и сирийское посольства.

В 2015-2019 годах работал в Чехии.

Отношения с семьёй 
Согласно сообщениям, находится под наблюдением разведки КНДР и Республики Кореи.

В июле 2011 года южнокорейским СМИ сообщили о его возвращении в Пхеньян. Некоторые источники утверждали, что он находился под домашним арестом там с мая, хотя другие предполагают, что он просто навещал свою умирающую мать Ким Сон Э и готовился к отмечанию годовщины смерти своего отца.

В декабре 2011 года южнокорейские официальные лица заявили, что Ким Пхён Иль находится в Польше и не будет присутствовать на похоронах Ким Чен Ира. Он и его мать присутствовали на похоронах Ким Ир Сена в 1994 году, но северокорейское телевидение вырезало их из трансляции.

Примечания 

Кимы (правящая семья КНДР)
Дети Ким Ир Сена
Члены Трудовой партии Кореи
Послы КНДР в Югославии
Послы КНДР в Болгарии
Послы КНДР в Венгрии
Послы КНДР в Финляндии
Послы КНДР в Польше
Послы КНДР в Чехии